Alibertia može označavati:
 Alibertia (Animalia), rod opnokrilaca iz porodice Eulophidae.
 Alibertia (Plantae), alibercija, biljni rod iz porodice Rubiaceae.